Teodoric IV (rei dels francs) (? – 737), rei dels francs de la dinastia merovíngia (721 - 37)
 Teodoric IV o Teodoric el Tresorer (~820 - 82), comte d'Autun de la família dels nibelúngides 
 Teodoric IV de Frísia Occidental (~1020 - Dordrecht, 1049), Comte de Frísia Occidental (1039 - 1049)